MAIF kan syfta på:

Malmbergets AIF
Mjällby AIF
Mjölby AIF
Motala AIF